Kosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kosjön (Reftele socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (13,7 ha)
Kosjön (Stengårdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (2,1 ha)
Kosjön (Tiveds socken, Västergötland, 650936-142864), sjö i Laxå kommun,  (0,5 ha)
Kosjön (Tiveds socken, Västergötland, 651211-143052), sjö i Laxå kommun,  (0,1 ha)
Lilla Kosjön, sjö i Norrköpings kommun,  (6,88 ha)
Stora Kosjön, sjö i Norrköpings kommun,  (14,4 ha)
Kosjön, Uppland, sjö i Sigtuna kommun,  (5,47 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn